

Toponyme 

 Alvorada, une municipalité de l'État du Tocantins ;
 Alvorada, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Alvorada do Norte, une municipalité de l'État de Goiás ;
 Alvorada de Minas, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Alvorada do Gurguéia, une municipalité de l'État du Piauí ;
 Alvorada do Sul, une municipalité du Paraná ;
 Alvorada D'Oeste, une municipalité de l'État du Rondônia ;
 Nova Alvorada, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Nova Alvorada do Sul, une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul.

Journal 
Alvorada peut désigner :
 Alvorada, un journal Portugais de la commune de Lourinhã.

Cinéma 
Alvorada peut aussi désigner :
Alvorada, un documentaire de Hugo Niebeling sur le Brésil, sorti en 1962.

Homonymie de toponyme